Graczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Graczyk (1933–2004), französischer Radsportler
 Roman Graczyk (* 1958), polnischer Journalist und Autor
 Vincent Graczyk (* 1984), französischer Straßenradrennfahrer